Филон (Илья) Гаркуша (; годы рождения и смерти неизвестны) — полковник казачьего отряда, сподвижник украинского гетмана Богдана Хмельницкого.

Биография 
Родился, вероятно, в Быхове. В 1648 году с отрядом восставших казаков прибыл с Украины в Белоруссию. Здесь ряды повстанцев пополнились белорусскими крестьянами. Отряд Ф. Гаркуши в бою около местечка Горваль на переправе через р. Березина разгромил крупный польско-литовский отряд под командованием стражника великого литовского, князя Григория Мирского. В конце 1648 года он осадил хорошо укрепленную крепость Быхов, но под натиском войск Григория Горского и Яна Казимира Паца вынужден был снять осаду и отступить.

В 1651 году Филон Гаркуша возглавил 15-тысячный отряд, действовавший в районе р. Припять, разгромил отряд литовского полковника Павши. К нему присоединялись белорусские крестьяне целыми староствами. В марте-апреле 1654 года — посол Богдана Хмельницкого в Москве.

В 1656 году Филон Гаркуша находился с дипломатической миссией в Варшаве, столице Речи Посполитой. В июне 1657 года он командовал казацким войском на Волыни. Поддерживал политику нового гетмана Ивана Выговского, принимал участие в подавлении восстания под руководством полтавского полковника Мартына Пушкаря. После гибели последнего был назначен наказным полковником Полтавского полка(май-ноябрь 1658). Вероятно участвовал в Конотопской битве. После объединения гетманом Петром Дорошенко Правобережной и Левобережной Украины получил должность полтавского полковника (1669—1670). В 1670 году отстранен от должности левобережным гетманом Демьяном Многогрешным.

Филон Гаркуша проживал в Полтаве, отошел от офицерских и государственных дел. Последний раз упоминается в 1678 году как местный городовой атаман. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Литература 
 Гаркуша Ілья // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 5.- Мн.: БелЭН, 1997.- С. 61.
 Гаркуша Ілья // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.2.- Мн.: БелЭН, 1994.- С. 487.
 Довідник з історії України. — 2-е видання. — К., 2001
 В. В. Кривошея. Козацька еліта Гетьманщини. Київ: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. — 452 с. ISBN 978966024850
 Ю. Мицик Филон Гаркуша з «Полководці Війська Запорізького : історичні портрети.» Кн. 2 / НАН України — К: 2004. — ст. 101—118.

Участники восстания Хмельницкого